Абакиров — фамилия; имеет женскую форму Абакирова.

Известные носители 
 Абакиров, Мамут (1912—????) — заведующий коневодческой фермой колхоза «Ленинчил-Жаш» Советского района Ошской области, Герой Социалистического Труда.
 Абакиров, Омурбек (1950—1993) — киргизский государственный деятель, бывший глава Бишкека (1992—1993).
 Абакиров, Эмильбек (род. 1929) — советский и киргизский деятель профсоюзного движения, государственный и общественный деятель, Народный депутат СССР.

Примечания